

Musica 
 Too Much – singolo di Elvis Presley del 1957
 Too Much – singolo delle Spice Girls del 1997
 Too Much – singolo di Drake del 2013
 Too Much – singolo de Il Pagante del 2017
 Too Much – singolo di Marshmello e Imanbek del 2020